Косточкин — русская фамилия; женская форма Косточкина.